Анголар может иметь следующие значения:
 анголар — денежная единица Анголы в 1928—1958 годах;
 анголар — язык национального меньшинства в Сан-Томе и Принсипи, а также на побережье Анголы.